Andrzej Kujawski (1841-1937) – powstaniec styczniowy
 Andrzej Kujawski, oficer pociągu pancernego „Bartosz Głowacki”